een bericht, een afgeronde hoeveelheid informatie die van een verzender naar een ontvanger verstuurd wordt.
 Blijde boodschap, een andere term voor Evangelie, een van de vier boeken waarmee het Nieuwe Testament van de Bijbel begint.
 een boodschap (winkel), een aanschaf van een product door een consument in een winkel.
 ontlasting, een grote boodschap (kindertaal).
 urineren, een kleine boodschap.